Па́вел Андре́евич Тара́н (; 18 октября 1916 — 14 сентября 2005) — дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-лейтенант авиации (1967).

Биография 
Родился 18 октября 1916 года в селе Шолохово (ныне  Днепропетровской области) в крестьянской семье.

В Красной Армии с 1937 года. В 1938 году окончил Качинскую военно-авиационную школу лётчиков. Участвовал в советско-финской войне. В июне 1941 года был лейтенантом. В ходе войны был командиром звена, заместителем командира и командиром эскадрильи 5-го гвардейского авиаполка дальнего действия 50-й авиационной дивизии дальнего действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия.

Член КПСС с 1942 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-воздушных сил Красной Армии» от 20 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С апреля 1945 года был командиром 240-го гвардейского бомбардировочного авиаполка.

Отличился в нанесении бомбовых ударов по объектам противника на Таманском полуострове, в Крыму и Донбассе, участвовал в Берлинской операции. Совершил 386 боевых вылетов, уничтожив много живой силы и боевой техники противника.

После войны находился на командных и штабных должностях Министерства обороны СССР. В 1958 году окончил Военную академию Генштаба.

В 1958 году был назначен командиром 79-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД), базирующейся на аэродроме «Чаган», и командовал ею до 1960 года.

Выйдя в отставку, П. А. Таран до конца жизни работал в ОКБ А. Н. Туполева.

Награды 

 Дважды Герой Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Октябрьской Революции;
 два ордена Красного Знамени;
 орден Александра Невского;
 орден Отечественной войны первой степени;
 орден Трудового Красного Знамени;
 два ордена Красной Звезды (23.02.1941; ).

Память 
 Бронзовый бюст Павла Андреевича Тарана установлен в селе Шолохово Никопольского района Днепропетровской области Украины.
 Имя Павла Тарана носит стратегический ракетоносец Ту-160, базирующийся на аэродроме Энгельс.
 В честь Павла Тарана назван детский лагерь «Чайка» в Днепропетровской области.

Примечания

Литература 
 Горянов Л., Бомбардировщик П. Таран, в книге: Советские лётчики в боях за Родину, М., 1958.
 
 Хойнацька Л. М.  Таран Павло Андрійович //

Ссылки 
 
 Лётчик-качинец Таран Павел Андреевич.
 

Дважды Герои Советского Союза
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Генерал-лейтенанты (СССР)
Почётные граждане Новочеркасска
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Участники Краснодарской наступательной операции